Трассоискатель (кабелеискатель) — прибор для определения местоположения и глубины залегания подземных коммуникаций, по которым протекает электрический ток (например, силовых кабелей, трубопроводов, находящихся под напряжением электрохимической защиты, подземных металлических коммуникаций, запитанных от внешнего генератора). Многие трассоискатели имеют в комплекте генератор переменного тока, что позволяет искать металлические коммуникации в активном режиме — самостоятельно подпитывая их.

По конструкции и способу использования выделяют ручные, судовые, подводные (водолазные) трассоискатели. Наиболее сложные модели трассоискателей подключаются к портативному компьютеру и позволяют при помощи специального программного обеспечения получать полную информацию о пространственном положении подземных и подводных коммуникаций на обследуемой территории.

Трассоискатели используются для определения мест повреждения кабельных линий, обследования участков местности перед проведением земляных работ, проведения работ по поиску скрытой проводки, мониторинга состояния магистральных трубопроводов.

Ссылки 
 Трассировка и идентификация кабеля и его жил / Цикл статей
 Выбор трассоискателя / методические материалы

Примечания 

Геодезические приборы
Электроразведка
Инженерная электроразведка